Альбас () — название нескольких коммун Франции:

 Альбас — в департаменте Од.
 Альбас — в департаменте Ло.